Maréchal de Broglie peut faire référence à l'un des trois maréchaux issus de la Maison de Broglie :
 Victor-Maurice de Broglie (1647-1727)
 François-Marie de Broglie (1671-1745), fils du précédent 
 Victor-François de Broglie (1718-1804), fils du précédent, petit-fils de Victor-Maurice de Broglie